Gondola István, id. (1922–1970) agrármérnök, egyetemi tanár
 Gondola István, ifj. (1951) agrármérnök